Heavy Rotation е четвъртият студиен албум на американската певица Анастейша. Излиза 24 октомври 2008. От него излизат три сингъла – I Can Feel You, Absolutely Positively и Defeated.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 I Can Feel You – 3:49
 The Way I See It – 3:28
 Absolutely Positively – 4:20
 Defeated – 3:55
 In Summer – 4:07
 Heavy Rotation – 3:45
 Same Song – 3:56
 I Call It Love – 3:37
 All Fall Down – 3:04
 Never Gonna Love Again – 3:30
 You'll Be Fine – 3:38

Британско и Австралийско издание 
 Beautiful Messed Up World – 3:09

iTunes Store издание 
 Naughty – 3:33
 Интервю – 5:59

Американско дитгитално стандартно издание 
 Beautiful Messed Up World (алтернативна версия) – 2:49
 The Way I See It – 3:28
 Defeated – 3:55
 In Summer – 4:07
 Heavy Rotation – 3:45
 Absolutely Positively (алтернативна версия) – 3:35
 Same Song – 3:56
 You'll Be Fine – 3:38
 I Can Feel You (алтернативна версия) – 3:27
 I Call It Love – 3:37
 Never Gonna Love Again – 3:30
 All Fall Down – 3:04
 Naughty – 3:33

Американско делукс издание 
 All Fall Down – 3:04
 Naughty – 3:33
 I Can Feel You (Mousse T. remix) – 3:25
 I Can Feel You (Max Sanna & Steve Pitron club mix) – 7:51
 I Can Feel You (видеоклип) – 3:41

Албуми на Анастейша
Музикални албуми от 2008 година